Синюшкин колодец:

 Синюшкин колодец — сказ П. П. Бажова (1939).
 Синюшкин колодец — советский мультипликационный фильм (1973).
 Синюшкин колодец — советский короткометражный художественный фильм (1978).

См. также 
 Синюшка